Fleckenbühl steht für:

 Fleckenbühl (Adelsgeschlecht) (später von Fleckenbühl genannt Bürgel), hessisches Adelsgeschlecht 
 Wasserburg Fleckenbühl, bei Cölbe-Schönstadt, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Hof Fleckenbühl, bei Cölbe-Schönstadt, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen

Siehe auch:
 Die Fleckenbühler, Selbsthilfeorganisation